Una donna tutta sbagliata – album di Ombretta Colli del 1984
Una donna tutta sbagliata – miniserie televisiva del 1988